E98 oder E 98 steht für:
 Europastraße 98, eine Fernstraße von Kirikhan nach Reyhanlı in der Türkei
 Klassisches System (Königsindische Verteidigung), eine Schacheröffnung nach dem ECO-Code

E98